

Letteratura 
 Famous Last Words – romanzo di Timothy Findley del 1981

Musica 
 ...Famous Last Words... – album dei Supertramp del 1982
 Famous Last Words – singolo dei Tears for Fears del 1990, dall'album The Seeds of Love
 Famous Last Words – album di Al Stewart del 1993
 Famous Last Words – singolo dei My Chemical Romance del 2007, dall'album The Black Parade
 Famous Last Words – gruppo musicale statunitense